Белорус и беларус:
 
 Белорус — представитель белорусского народа.

Топонимы 
 Белорус — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Белорус — посёлок в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Белорус-Александровка — деревня в Архангельском районе Башкирии.

Другое 
 Белорус — еженедельная общественно-политическая, литературно-художественная и религиозно-просветительская католическая газета.
 Белорус — газета белорусской диаспоры в США, издававшаяся с 1950 по 2013 год.
 Белорус — наблюдательно-речная канонерская лодка модифицированного типа «Зухвала».
 Беларус (ранее — Беларусь) — марка тракторов, производимых на Минском тракторном заводе.
 Беларусы — мужская вокальная группа (Минск).